Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 73001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 22 sierpnia 2003. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

73001-73100

73101-73200

73201-73300

73301-73400

73401-73500

73501-73600

73601-73700

73701-73800

73801-73900

73901-74000

Przypisy 

Lista planetoid 073001-074000